Épica - gênero literário
Ou ainda:
Epica - banda holandesa de metal sinfônico
Epica (álbum) - da banda Kamelot

Desambiguação